Bang je priimek več znanih ljudi:

 Bernhard Bang (1848–1932), danski veterinar
 Billy Bang (1947–2011), ameriški jazz-violinist in skladatelj
 Herman Bang (1857–1912), danski pisatelj in kritik
 Jette Bang (1914–1964), danska fotografinja
 John Kendrick Bangs, ameriški pisatelj
 Molly Bang (*1943), ameriška ilustratorka
 Nina Bang (1866–1928), danska političarka
 Paul Bang (1879–1945), nemški politik

Glej tudi 
 priimek Bangs